Le terme brasse peut désigner :

 une unité de mesure, la brasse ;
 un style de nage, la brasse, ainsi que la brasse indienne.

Toponyme
 Brasse (Aude), ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Cournanel.